

Новоалександровська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Новоалександровська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край